Die All England 1905 fanden vom 1. bis zum 4. März 1905 in London statt. Es war die 7. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 3. Mal im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Zwei der fünf Titel des Vorjahres konnten verteidigt werden. Henry Norman Marrett war des Weiteren ebenso wie im Vorjahr im Mixed erfolgreich, hatte mit Hazel Hogarth jedoch eine neue Partnerin an seiner Seite.

Austragungsort 
Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington

Finalspiele

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1905
1905
Sportveranstaltung im London Borough of Islington